Martinengo est un nom de personnalités et un nom de lieu.

Personnalités 

 Famille Martinengo, famille italienne (- siècles) ;
 François Martinengo (mort en 1620), évêque de Nice ;
 Giovanni Martinengo (1763-1832), officier italien, diplomate, député, président du corps législatif ; 
 Giulio Cesare Martinengo (mort en 1613), compositeur italien ;
 Marie Madeleine Martinengo (1687-1737), religieuse capucine, bienheureuse catholique.

Lieux 

 Martinengo, commune dans la province de Bergame, en Italie.

Demeures et musées 
 Palazzo Corner Martinengo Rava, à Venise ;
 Pinacothèque Tosio Martinengo, musée d'art à Brescia, en Italie.